Les termes « fila » ou « cão de fila  » peuvent faire référence à plusieurs races de chien de type molossoïde :
 le Fila Brasileiro, race de chien brésilienne ;
 le fila de São Miguel, race de chien portugaise ;
 le , race de chien portugaise éteinte ;
 l', race de chien brésilienne.

Voir aussi 

 Chien de garde
 
 
 Fala (chien)